Interkontinentala cupen 1960 var den första upplagan av Interkontinentala cupen som avgjordes i två matcher mellan de europeiska och sydamerikanska mästarna i fotboll. Europa representerades av Real Madrid från Madrid, Spanien som vann Europacupen i fotboll 1959/1960. Sydamerika representerades av Peñarol från Montevideo, Uruguay som vann Copa Libertadores 1960. Lagen möttes vid två tillfällen, en match på vardera lags hemarena. Real Madrid vann cupen efter en oavgjort match på Estadio Centenario i Montevideo, och vinst på hemarenan Santiago Bernabéu-stadion i Madrid med slutresultatet 5–1.

Matchresultat

Match 1

Match 2

Se även
Copa Libertadores 1960
Europacupen i fotboll 1959/1960

Källor

Noter

 

1960 i Spanien
1960 i Uruguay
CA Peñarol
1960
Fotbollsåret 1960
Real Madrid
Sportevenemang i Madrid
Sportevenemang i Montevideo
Internationella fotbollstävlingar i Spanien
Internationella fotbollstävlingar i Uruguay
Madrid under 1900-talet
Montevideo under 1900-talet